Благо Лазаров Тодев, известен като Кир Благо, е български общественик и революционер от XIX век.

Биография 
Тодев е роден в 1820 година в разложкото село Банско, тогава в Османската империя, днес България, и произхожда от големия бански род Тодеви. Местна легенда твърди, че е побратим с Ильо войвода. Около средата на века в Разложко се подвизава турска банда, начело с Индже Хюсеин ага, която отвлича хора за откуп. След отвличането на едно овчарче, за което е поискан откуп от 50 лири, кир Благо Тодев събира чета и успява да унищожи цялата банда в местността Мозговица в Пирин. Арестуван е от властите и е подложен на жестоки изтезания, които разклащат здравето му. Освободен е срещу голям откуп. Умира в 1862 година в Банско и е погребан в двора на „Света Троица“.

Името „Кир Благо Тодев“ носи улица в Банско, а за унищожаването на турската банда има народни песни.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Български хайдути от Македония
Благо
Починали в Банско
Родени в Банско